Врублевский, Станислав Федор Антонович (польск. Stanisław Teodor Wróblewski) (26 февраля 1854, Гродно — 1928) — российский железнодорожный инженер-технолог, предприниматель, один из создателей Московского промышленного района Российской империи; польский государственный деятель, создатель военно-промышленного комплекса Польской Республики.

Брат Витольда Адольфа Антоновича, Сигизмунда Флорентия Антоновича и Эдуарда Викентия Антоновича Врублевских.

Начало биографии 
Родился в семье потомственного дворянина письмоводителя Дворянской опеки Гродненской губернии титулярного советника Антона Анастасия Казимировича и Каролины ур. Маньковской Врублевских. После смерти отца с десятилетнего возраста воспитывался в семье старшего брата Витольда Антоновича Врублевского — будущего профессора Высшей технической школы в Варшаве, оказавшего большое влияние на развитие нравственных и технических способностей юноши. Так, во время проведения Крестьянской реформы в России в 1865—1866 годах Витольд Антонович и Станислав Антонович Врублевские в течение 9,5 месяцев завершили все выкупные сделки по земельным наделам с бывшими крепостными крестьянами своего отца. Рано повзрослев и осознав свою социальную ответственность, Станислав Антонович в течение всей своей жизни оказывал помощь нуждающимся.

В 1875 году стал студентом Санкт-Петербургского практического технологического института и в течение четырёх лет обучался на механическом отделении по специальности «инженер-технолог».

В сентябре 1879 года после окончания высшего учебного заведения начал службу на Николаевской железной дороге кандидатом для технических занятий, техником-контролером, помощником начальника 1-го участка Службы тяги и подвижного состава. С октября 1884 года служил на Александровском механическом заводе сначала пригоночным мастером, затем с 1887 года — начальником технической конторы и чертежной завода. В 1888 году посетил Францию и Бельгию, а также Международную промышленную выставку в Брюсселе.

В 1891 году переведен в паровозный отдел Службы тяги и подвижного состава Николаевской железной дороги на должность контролера по паровозам, а с 1 января 1894 года стал начальником этого отдела. В этой должности Станислав Антонович состоял до октября 1896 года и был уволен со службы по прошению.

Служба на Александровском заводе — поставщике подвижного состава для российских железных дорог, а также на Николаевской железной дороге дала ему возможность основательно изучить железнодорожный подвижной состав, ознакомиться с технической постановкой дела и стала фундаментом в его дальнейшей предпринимательской деятельности, начало которой совпало со стремлением правительства активизировать строительство железных дорог в России, в том числе путём создания акционерных компаний с привлечением значительных частных денежных средств.

Предпринимательская деятельность 

В 1897—1900 годах Станислав Антонович Врублевский — начальник технической конторы и член правления «Русского паровозостроительного и механического акционерного общества». В 1901—1908 годах — начальник технического отдела и член правления Московско-Киево-Воронежской железной дороги. Новая должность потребовала его переезда из Санкт-Петербурга в Москву. В 1906 году вошел в состав правления Московского акционерного общества вагоностроительного и механического завода (Мытищи, Московский уезд, Московская губерния), в 1907-м стал членом Общества заводчиков и фабрикантов Московского промышленного района. С 1912 по 1917 год — член Совета этого Общества, директор-распорядитель правления Московского акционерного общества вагоностроительного и механического завода (ныне — открытое акционерное общество «Метровагонмаш»). Именно здесь проявились его высокий профессионализм, организаторский талант, обязательность и честность в ведении дел, социальная ответственность.

«В начале XX века на предприятии было занято 1365 рабочих. Экономический кризис в начале 1900-х годов привел к расстройству дел фирмы, после чего для управления ею была учреждена администрация в составе К. К. Остеррида, С. А. Петровского, С. В. Моисеева и И. И. Бышевского. В 1903 году основной капитал составлял 3 млн руб. (12 тыс. акций по 250 руб.), прибыль — 112 тыс. руб. К 1913 году при новом составе правления (председатель Н. фон Мекк, директор-распорядитель С. А. Врублевский, А. А. Абрагамсон, И. И. Бышевский, Ф. К. Шотт) основной капитал был увеличен до 3,6 млн руб. (36 тыс. акций по 100 руб.), баланс — 16 029 441 руб.».

Вагоностроительный и механический завод был оснащен самым современным оборудованием. В 1913 году выпускал подвижной состав для железных дорог (вагоны пассажирские, товарные и платформы, цистерны, ледники, для перевозки скота), а также вагоны трамвайные и автомотрисы, вагончики опрокидывающиеся и ремонтные, вагонетки и платформы для рудников, мельничные машины и механические ткацкие станки. На нём было налажено производство запасных частей, стрелок, крестовин и поворотных кругов, маховиков для двигателей, трансмиссий, всякого рода чугунного литья; производился ремонт мягких пассажирских и товарных вагонов.
Ещё до начала Первой мировой войны завод принял заказы от военного ведомства и приступил к изготовлению полевых вагонов и платформ для перевозки военной техники.

Строительство и деятельность вагоностроительного завода в начале XX века оказали существенное влияние на экономическую, социальную и демографическую ситуацию в окрестностях Мытищ.

Для рабочих завода был выстроен поселок, население которого постоянно росло и к 1912 году составило более 7 тысяч человек, открылось три земских училища и одно 2-классное Министерское, земская больница, при вагоностроительном заводе — амбулатория, две аптеки, земская библиотека, приют для неимущих детей, почтово-телеграфная контора, чайная, четыре трактира, четыре лавки. В связи с большим потоком различных материалов и топлива для вагоностроительного и механического завода стала занимать одно из ведущих мест в грузообороте Московского уезда и железнодорожная станция Мытищи (Северная ж.д.). Так, в 1910 году станция отправляла 80 % и получала около 20 % из всего уездного грузооборота, основным отправителем грузов был вагоностроительный и механический завод.

Благотворительная и общественная деятельность 
Станислав Антонович Врублевский всегда уделял внимание решению социальных проблем служащих и рабочих своих предприятий, заботился о повышении ими квалификации, открывал школы для их детей, принимал активное участие в деятельности благотворительных обществ и помогал нуждающимся. Он был членом Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Бологовского технического железнодорожного училища, Благотворительного общества вспомоществования бедным римско-католического вероисповедания в Москве.

Являлся членом Московского отделения Императорского Русского технического общества.

Государственная деятельность 
После Октябрьской революции 1917 года советскую власть не принял. В 1918 году Станислав Антонович Врублевский эмигрировал и принял активное участие в восстановлении польского государства. Весь свой организаторский талант, опыт и высокий профессионализм он применил для создания оборонно-промышленного комплекса Польской Республики.
Умер в 1928 году. Похоронен на родине, в Гродно (ныне — Республика Беларусь), в Кафедральном соборе Святого Франциска Ксаверия. На памятной надгробной плите надпись: «Станислав Врублевский. Инженер-технолог. Директор Центрального правления оборонно-промышленного комплекса Польской Республики. 1854—1928».

В монографии, посвященной известным уроженцам Гродненской области, А. П. Гостев вносит уточнение по поводу места захоронения Станислава Врублевского:

Библиография 
 Вроблевский С. А. Краткое описание некоторых железнодорожных мастерских и заводов Бельгии и Франции, а также Международной промышленной выставки в Брюсселе в 1888 году. — СПб.: тип. А. О. Башкова, 1890.- 68 с., 19 л. ил.
 Врублевский С. А. Курьерские паровозы «Compound» Николаевской железной дороги. — СПб: Собр. инж. пут. сообщ., 1895. — [2], 6 с., 4 л. черт. ил.

Примечания

Литература 

 Гостев А.П.  Известные уроженцы Гродненской области. Vive La Принеманье –  Гродно:  ЮрСаПринт. 2016. С. 32–33. – ISBN 978-985-7134-09-0.
 РГИА. Ф. 577. Оп. 10. Д. 1314.
 НИАБ г. Гродно. Ф. 332. Оп. 2. Д. 1 Л. 141—143.
 Семидесятипятилетний юбилей Санкт-Петербургского практического технологического института ныне императора Николая I, 28 ноября 1903 г. — СПб., 1903. — С. 47, 67.
 ЦГИА Санкт-Петербурга. Ф. 1480. Оп. 9. Д. 2345. Л. 129об.-130.
 Список личного состава Министерства путей сообщения. Издание канцелярии министра, 1896 г. — СПб., 1896. — С. 592.
 Печатный справочник «Весь Петербург» на 1898—1899 гг.
 Печатный справочник «Вся Москва» на 1901—1917 гг.
 Вся технико-промышленная Москва. Справочная книга «машинного рынка». 1913—1914 гг. — Изд. бр. А. и Н. Мряхиных. — М., 1913.
 Памятная книжка Московской губернии на 1912 год. — Издание Московского столичного и губернского статистического комитета. — М., 1911.
 Гринчевская (Врублевская) Н.А. Российская железная дорога и промышленность Бельгии глазами русского инженера // Русский дом в Льеже. - 2015. - №2 (7). - С. 18-22.

Родившиеся 26 февраля
Родившиеся в 1854 году
Родившиеся в Гродно
Умершие в 1928 году
Похороненные в Гродно
Персоналии по алфавиту
Инженеры по алфавиту
Инженеры Российской империи
Железнодорожный транспорт Российской империи
Предприниматели Российской империи
Промышленники Российской империи